

Persone 
 Adele Kern – soprano tedesco
 Christian Kern – politico austriaco
 Christophe Kern – ciclista su strada francese
 Enrico Kern – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Giacomo Kern – canonico premostratense austriaco, beato per la Chiesa cattolica
 Hermann Kern – pittore austro-ungarico
 Jerome Kern – compositore statunitense
 Julia Kern – fondista statunitense
 Otto Kern – archeologo, filologo classico, epigrafista, storico e linguista tedesco
 Paul Kern – militare ungherese
 Richard Kern – regista e fotografo statunitense
 Tom Kern – cestista statunitense
 Victoria Kern – cantante e modella kazaka
 Willy Kern – ciclista su strada svizzero

Altro 
 Kern – fiume della California, Stati Uniti d'America
 Kern – in tipografia e impaginazione grafica, spaziatura tra caratteri
 Kern – soldato gaelico di fanteria leggera durante il Medioevo
 Jimbo Kern, più conosciuto come Zio Jimbo – personaggio secondario della serie animata South Park